Канале има више значења:
 Канале (Авелино)
 Канале (Кампобасо)
 Канале (Кјети)
 Канале (Козенца)
 Канале (Кунео)
 Канале (Ђенова)
 Канале (Маса-Карара)
 Канале (Парма)
 Канале (Перуђа)
 Канале (Ређо ди Калабрија)
 Канале (Ровиго)
 Канале (Сијена)
 Канале (Верона)
 Канале II (Ровиго)
 Канале Векио (Терни)
 Канале Норд (Кремона)
 Канале Нуово (Терни)
 Канале Скуро (Маса-Карара)
 Канале ди Верде